

Geografia 
 Buca – località dell'isola Vanua Levu, nelle Figi
 Distretto di Buca – distretto della provincia di Smirne, in Turchia
 Buča – città dell'oblast' di Kiev, in Ucraina
 Buča – fiume dell'Ucraina

Persone 
 Buca – famiglia nobile

Sport 
 Buca FK – società calcistica turca
 Buca Arena – stadio calcistico di Smirne, in Turchia

Pagine correlate 
 La buca
 Cavità
 Bucha

Altri progetti